Die Abkürzung FIRA steht für:

 Fédération Internationale de Rugby Amateur Association Européenne de Rugby (FIRA-AER) – europäischer Rugby-Verband
 Federation of International Robot-Soccer Association – Internationaler Roboter-Fußball-Verband
 Fons Iuris Romani ante Iustiniani – Sammlung römischer Rechtstexte aus der Zeit vor der Erstellung des Corpus Iuris Civilis
 Federated Interoperable Relational Algebra – algebraische Basis der SQL-Erweiterung FISQL
 Federation of Indian Rationalist Associations – Dachorganisation von mehr als 75 Organisationen in Indien
 Furniture Industry Research Association – Verband der Möbelindustrie im Vereinigten Königreich
 Functional Impairment and Requirement Analysis – Funktionelle Beeinträchtigungs- und Anforderungsanalyse zur Arbeitsfähigkeitseinschätzung

Fira bezeichnet:
 Fira (Santorin), Hauptort der griechischen Insel Santorin

Fira ist der Familienname folgender Personen:
 Aleksandar Fira (1929–2011), jugoslawischer Verfassungsrichter und Professor für Verfassungsrecht

Abkürzung